La temporada 2015 de TCR International Series fue la primera temporada de TCR International Series. Stefano Comini se llevó el Campeonato de Pilotos y Target Competition el Campeonato de Equipos.

Equipos y pilotos

Calendario

Resultados

Puntuaciones

Clasificaciones

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Equipos

OMP Trophy

Referencias

Enlaces externos